Le Piège de la Rochelle est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 
Au Canada, dans la Vallée Bleue, au fond d'une grotte aux étranges sculptures, Louise découvre l'histoire de Khajuraho, un vieil indien.

En cette année 1761, à Paris, Mary complote pour se venger de Benjamin.

À Rochefort-en-Terre, Benjamin, Bee Bee Gun et Mac Tavish' arrivent en secret pour se rendre à Rochefort et surveiller la construction du bateau Lisa ; le lendemain, Mary débarque en secret elle aussi. Le complot prend forme.

En Écosse, des Anglais massacrent des paysans attachés au clan Mac Tavish et Lisa met en place la défense de ses gens.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1998
Série Glénat